Седлачек (); женская фамилия: Седлачкова (, ) — чешская фамилия. Известные носители:

 Седлачек, Йозеф (1893—1985) — чехословацкий футболист.
 Седлачек, Томаш (род. 1977) — чешский экономист.
 Седлачек, Томаш (генерал) (1918—2012) — чешский и чехословацкий генерал.
 Седлачек, Якуб (род. 1990) — чешский хоккеист, вратарь.